Гексаметилплатина — металлоорганическое соединение
металла платины с формулой (CH)Pt-Pt(CH),
светло-жёлтые кристаллы.

Физические свойства 
Гексаметилплатина образует светло-жёлтые кристаллы,
растворяется в бензоле.

Химические свойства 
 Реагирует с иодом с образованием иодида триметилплатины:

Литература 
 
 

Платинаорганические соединения